Adrienne Ranc-Sakakini (1916-2014), résistante française durant la  guerre mondiale ;
 Antoine Ranc (vers 1634-1716) dit « Le vieux », père de Jean Ranc, artiste peintre français ;
 Arthur Ranc (1831-1908), journaliste et essayiste politique français ;
 Jean Ranc (1674-1735) dit « Le jeune », fils d'Antoine Ranc, artiste peintre et portraitiste français ;
 Paul Ranc (1945-2020), diacre, auteur et conférencier franco-suisse.